Gismondi è un cognome italiano e può riferirsi a:

Enrico Gismondi (1850-1912) – orientalista italiano
Ernesto Gismondi (1931-2020) – designer italiano
Flavio Gismondi (1989) – cantante italiano
Italo Gismondi (1887-1974) – architetto italiano
Mario Gismondi (1926-2012) – giornalista sportivo italiano
Michele Gismondi (1931-2013) – ciclista su strada italiano
Paolo Manuel Gismondi – politico italiano
Pietro Gismondi (1913-1986) – giurista italiano
Tommaso Gismondi (1906-2003) – scultore italiano